Diego Fernando Klimowicz (Quilmes, 6 de Julho de 1974) é um ex-futebolista argentino.

Possui descendência polonesa.

Naturais de Quilmes
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Instituto Atlético Central Córdoba
Futebolistas do Rayo Vallecano de Madrid
Futebolistas do Real Valladolid Club de Fútbol
Futebolistas do Club Atlético Lanús
Futebolistas do VfL Wolfsburg
Futebolistas do Borussia Dortmund
Futebolistas do VfL Bochum